Huszár Lajos, báró (1814–1877) honvéd őrnagy
 Huszár Lajos (1906–1987) numizmatikus
 Huszár Lajos (1948) zeneszerző